Toray Pan Pacific Open — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в Токио на хардовых кортах. Относится к серии WTA 500 с призовым фондом около 758 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История турнира 
Турнир проводится с 1984 года. В 1993—2013 годах соревнование имело высший статус в регулярном календаре женского тура, но в 2014 году, потеряв часть спонсоров, организаторы вынуждены были добровольно снизить статус своего приза, продав прежнюю лицензию турнира новому соревнованию в Ухане, а самим выкупив место в календаре у соревнования младшей премьер серии в Карлсбаде.

Долгое время турнир проводился в зале Токийского дворца спорта на кортах с ковровым покрытием, но с 2008 года, при смене сроков проведения и расширении сетки турнира соревнование переехало на открытые корты Теннисный парк Ариакэ. Главная арена этого комплекса имеет раздвижную крышу, которую организаторы соревнования часто использует в периоды дождя в этом районе Токио.

В 2019 году турнир на один год был перенесён из Токио в Осаку. В 2020 и 2021 годах не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции, а с 2022 года вновь стал проводиться в Токио.

Победители и финалисты
Двум теннисисткам удавалось побеждать в Токио сразу по четыре раза. Линдсей Дэвенпорт и Мартина Хингис выиграли на пару все одиночные турниры между 1997 и 2003 годом. Единственной японкой, побеждавшей в этом разряде токийского турнира является Кимико Датэ, выигравшая соревнование 1995 года. Дважды финал одиночного разряда проходил по укороченной программе: в 1997 году Штеффи Граф не вышла на решающий матч, а 12 лет спустя Елена Янкович снялась после семи геймов.

Самыми титулованными теннисистками в истории парного разряда являются американка Лиза Реймонд и чешка Хелена Сукова, пять раз бравшие главный трофей соревнований. Лучшее выступление японок на домашнем турнире датируется 2008 годом, когда Ай Сугияма дошла до финала. Семь раз парное соревнование брали дуэты, составленные из теннисисток, представляющих одну страну. Четырежды в этой роли были представительницы США. Трижды финал разыгрывали два мононациональных дуэта.

Финалы турнира

См. также 
 Открытый чемпионат Японии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA